Mikhaïl Valerievitch Pachnine - en russe :  (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metchel Tcheliabinsk il joue ses premiers matchs en Vyschaïa Liga en 2006. Le , il est le premier joueur de l'histoire de la Ligue continentale de hockey à être choisi au cours du repêchage d'entrée. Le HK CSKA Moscou le repêche donc en  de la . Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est sélectionné au septième tour, en  au total par les Rangers de New York. Il remporte la Coupe Kharlamov 2011 avec la Krasnaïa Armia, équipe réserve du CSKA Moscou dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 25|| 0|| 5|| 5|| 30|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 10|| 1|| 3|| 4|| 24|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga|| 40|| 0|| 2|| 2|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 8|| 4|| 1|| 5|| 12|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga || 49|| 2|| 5|| 7|| 58|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga || 35|| 2|| 4|| 6|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK CSKA Moscou|| KHL || 44|| 1|| 4|| 5|| 52|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Krasnaïa Armia || MHL || 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| 4|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2010-2011|| HK CSKA Moscou || KHL || 43|| 2|| 2|| 4|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Krasnaïa Armia || MHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 14|| 16|| 1|| 4|| 5|| 60
|-
| 2011-2012|| HK CSKA Moscou || KHL|| 50|| 3|| 2|| 5|| 68|| 5|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 32|| 1|| 1|| 2|| 75|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 32|| 0|| 3|| 3|| 114|| 16|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 32|| 0|| 2|| 2|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 39 || 3 || 5 || 8 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 58 || 0 || 11 || 11 || 78 || 15 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2017-2018|| HK CSKA Moscou || KHL|| 45|| 1|| 10|| 11|| 61|| 20|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2018-2019|| HK CSKA Moscou || KHL|| 42|| 1|| 4|| 5|| 37|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54|| 2|| 8|| 10|| 59|| 6|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 44|| 3|| 6|| 9|| 66|| 12|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 27|| 1|| 10|| 11|| 31|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2022-2023 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2009 ||align="left"|  Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| +6||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Naissance en mai 1989
Joueur international russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Premier choix au total au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du CSKA Moscou
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg